Niemcy:
 Malliß - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Malliß - dawny związek gmin (Amt)

Inne:
 Malliß - kopalnia węgla brunatnego

Zobacz też:
 Dömitz-Malliß
 Mahlis
 Malis